Leinster – una delle province dell'Irlanda
 Regno di Leinster – antico stato irlandese
 Monte Leinster – monte nella Repubblica d'Irlanda
 Murray Leinster – autore di fantascienza statunitense
 Leinster GAA – organizzazione irlandese che si occupa degli sport galeici
 Leinster Rugby – franchigia di rugby a 15
 Leinster House – sede dell'Oireachtas, ovvero il Parlamento della Repubblica d'Irlanda
 Duca di Leinster – titolo nobiliare della Paria d'Irlanda